Achterberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Achterberg (1945–1998), deutscher Psychologe
 Chantal Achterberg (* 1985), niederländische Ruderin
 Eddy Achterberg (* 1947), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Eberhard Achterberg (1910–1983), deutscher Journalist
 Erich Achterberg (1895–1979), deutscher Bankhistoriker und Wirtschaftsjournalist
 Fritz Achterberg (1880–1971), deutscher Schauspieler
 Gerd Achterberg (* 1940), deutscher Fußballtrainer
 Gerd-M. Achterberg (* 1948), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Gerrit Achterberg (1905–1962), niederländischer Dichter
 Giorgio Achterberg (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Gudula Achterberg (* 1965), deutsche Politikerin
 Herbert Achterberg (1903–1983), deutscher evangelischer Geistlicher
 John Achterberg (* 1971), niederländischer Fußballspieler
 Kees van Achterberg (* 1948), niederländischer Entomologe
 Norbert Achterberg (1932–1988), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Achterberg steht geografisch für:

 Achterberg (Bad Bentheim), ein Ortsteil der Stadt Bad Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Achterberg (Kempen), ein Hügel bei und ein Ortsteil der Stadt Kempen, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Achterberg (Osterheide), ein ehemaliges Gut in der Osterheide, heute im Bereich des Truppenübungsplatzes Bergen, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Achterberg (Niederlande), ein Ortsteil der Gemeinde Rhenen, Provinz Utrecht in den Niederlanden
Weiteres:
 Kleingewässer Achterberg, Niedersachsen

Siehe auch:
 Achternberg